Adelgunda de Braganza (en portugués, Aldegundes de Bragança; Bronnbach, 10 de noviembre de 1858 - Gunten, 15 de abril de 1946) fue una infanta de Portugal con el tratamiento de Alteza Real, que fue regente del príncipe Eduardo Nuño de Braganza, pretendiente al trono portugués, durante la minoría de edad de éste. Ostentó el título de duquesa de Guimarães, y condesa de Bardi por matrimonio.

Biografía 
Nació en Bronnbach el 10 de noviembre de 1858, siendo hija del rey Miguel I de Portugal y de la princesa Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. Adelgunda era nieta por vía paterna del rey Juan VI de Portugal y de la infanta Carlota Joaquina de España y por línea materna del príncipe heredero Constantino José de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg y de la princesa Inés de Hohenlohe-Lagenburg.

El 15 de octubre de 1876, se casó en Salzburgo con el príncipe Enrique Carlos de Borbón-Parma, conde de Bardi. Enrique era hijo del duque Carlos III de Parma y de la princesa Luisa de Francia. La pareja no tuvo hijos ya que los nueve embarazos de Adelgunda terminaron en abortos espontáneos. Los embarazos interrumpidos, el último en 1890, fueron motivo de gran sufrimiento para ambos. Quedó viuda en 1905, tras 30 años de matrimonio.

Adelgunda fue la madrina de bautizo del príncipe y sobrino suyo, Eduardo Nuño de Braganza, en el año 1908. Durante la minoría de edad del príncipe, después de la renuncia de su padre, el príncipe Miguel de Braganza, Adelgunda se convirtió en regente de los derechos dinásticos de la rama miguelista al trono de Portugal.

Adelgunda murió el día 15 de abril de 1946 en la población suiza de Gunten, Berna, a la edad de 87 años.

Títulos y estilos 
 10 de noviembre de 1858-15 de octubre de 1876: Su Alteza Real la infanta Adelgunda de Portugal.
 15 de octubre de 1876-14 de abril de 1905: Su Alteza Real la condesa de Bardi, infanta de Portugal.
 14 de abril de 1905-1920: Su Alteza Real la condesa viuda de Bardi, infanta de Portugal.
 1920-15 de abril de 1946: Su Alteza Real la duquesa de Guimarães, condesa viuda de Bardi, infanta de Portugal.

Ancestros

Referencias 

Infantes de Portugal
Casa de Braganza
Princesas de Parma por matrimonio